Er ou ER pode ser:

ER (série de TV), uma popular série médica dos EUA (1994-2009), também é conhecida como Serviço de Urgência em Portugal e Plantão Médico no Brasil
E/R, sitcom dos anos 80 que se passa em um pronto-socorro e teve George Clooney no elenco (sem relação com o seriado ER de 1994)
Eritreia, um país africano (ER ISO 3166)
Érbio, um símbolo químico
Р (Er''), letra do alfabeto cirílico
Er (personagem bíblico), do livro Gênesis, filho mais velho de Judá que foi morto por Deus por sua maldade
Mito de Er, uma história de Platão, sobre alguém que retornou do Hades

 Informática
 diagrama entidade relacionamento, que permite ver a relação entre tabelas numa base de dados relacional
 forma abreviada de expressão regular

Desambiguações de siglas